Progreso de Obregón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Progreso de Alvaro Obregon, ort, Hidalgo, Progreso de Obregón, 
 Progreso de Obregón (kommun i Mexiko), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar